

Ordine della Gloria 
 Ordine della Gloria () venne creato l'8 novembre 1943 ed è stato una decorazione dell'Unione Sovietica. 
 Ordine della Gloria (Afghanistan) è stato una decorazione della Repubblica Democratica dell'Afghanistan; fondato il 17 maggio 1982.
 Ordine della Gloria (Armenia) () è un'onorificenza dell'Armenia; fondato il 22 dicembre 2010.
 Ordine della Gloria (Azerbaigian) () è un'onorificenza azera; fondato il 6 dicembre 1993.
 Ordine della Gloria (Kazakistan) () è un'onorificenza del Kazakistan.
 Ordine della Gloria (Impero ottomano) () è un'onorificenza ottomana.
 Ordine della Gloria (Tagikistan) () è un'onorificenza tagika.
 Ordine della Gloria Militare () è un'onorificenza bielorussa; fondato il 13 aprile 1995 ed è stato assegnato per la prima volta il 31 dicembre 2008.
 Ordine della Gloria Nazionale è un ordine di Taiwan.

Pagine correlate 
 Ordine della Gloria dei Genitori () è un'onorificenza della Federazione Russa.
 Ordine della Gloria del lavoro () era una onorificenza civile dell'Unione Sovietica.
 Ordine della Gloria della maternità () era una onorificenza civile dell'Unione Sovietica.